Upper Bann peut faire référence à :

 
 Upper Bann (circonscription électorale britannique) en Irlande du Nord